Neuralt netværk eller neurale netværk har flere specialiseringer:
 Biologisk neuralt netværk - neurale netværk som mange dyr inkl. mennesker har.
 Kunstigt neuralt netværk - simplificerede matematiske modeller af dyr inkl. menneskers neurale netværk.

Se også
 Netværk